Slovo Balzac má více významů:
 Honoré de Balzac, francouzský spisovatel 19. století
 Jean-Louis Guez de Balzac, francouzský spisovatel 17. století
 Balzac (Charente), francouzská obec v regionu Poitou-Charentes
 Balzac (Alberta), kanadská obec
 Balzac (skupina), japonská hudební skupina